Фа́рнем () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Фарнем, Джозеф (1884—1931) — американский драматург и сценарист эпохи немого кино начала 1930-х годов.
 Фарнем, Джон (род. 1949) — австралийский певец.
 Фарнем, Салли (1869—1943) — американская скульптор.
 Фарнем, Уолтер Линвуд (1885—1930) — канадский органист.

Топоним 
  — город в Англии.
 Фарнем — город в Канаде.

См. также 
 Фарн
 Фарна

Примечания